Elenio - variante maschile del nome proprio Elena
Elenio - sinonimo dell'enula campana, pianta erbacea